Hubenberg bezeichnet

 Hubenberg, Ortsteil von Waischenfeld, Bayern

 Hubenberg, 453 m, Berg der Bleicheröder Berge, Thüringen 
 Lánský vrch (Hubenberg), 422 m, Berg in der Žulovská pahorkatina, Tschechien
 Hubenberg (Rhön), 415 m, Berg in der Rhön, Thüringen
 Hubenberg, 107 m, Hügel der Wierener Berge, Niedersachsen 
Siehe auch:
 Hubberg